Název Drnovice nese více obcí: 

 Drnovice (okres Blansko), asi 9 km západně od Boskovic v okrese Blansko
 Drnovice (okres Vyškov), asi 3 km západně od Vyškova v okrese Vyškov
 Drnovice (zámek), zámek v obci Drnovice (okres Vyškov)
 Drnovice (okres Zlín), asi 6 km severozápadně od Valašských Klobouk v okrese Zlín
další významy:
 FC Drnovice, zaniklý fotbalový tým z Drnovic v okrese Vyškov